Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

342e régiment d'artillerie coloniale
342e régiment d'infanterie
342e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires